Rappaz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Rappaz (* 1953), Schweizer Landwirt
 Rolf Rappaz (1914–1996), Schweizer Grafiker

Siehe auch:
 Rapace